Der Dreiband Grand Prix 1992/5 war das 38. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. Mai 1992 in Aalborg statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EUROPEAN MASTERS-CUP DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Bei dem gut dotierten Grand-Prix-Turnier in Aalborg (der Sieger bekam 25.000 DM) gab es durch Karsten Lieberkind einen Heimsieg. Im Finale schlug er den Japaner Nabuaki Kobayashi mit 3:0 Sätzen. Auch die Plätze drei bis fünf gingen nach Dänemark.

Turniermodus 
Es wurden vor dem 1/16-Finale zwei Runden gespielt. Karsten Lieberkind, Nobuaki Kobayashi, John Korte und Hans Laursen stiegen erst in Runde zwei ins Turnier ein. Die Ranglistenpunkte für die Europarangliste wurden neu vergeben.

1/16 Finale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/ED

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1992/5
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Aalborg Kommune